Tilgung steht für:
 Elision, Auslassen meist unbetonter Laute
 Tilgung (Bundeszentralregister), Löschung von Straftaten aus den Unterlagen der Strafverfolgungsbehörden
 Tilgung (Geldverkehr), Rückzahlung von Schulden
 Schwingungstilgung, Dämpfung von Schwingungen durch einen Schwingungstilger

Siehe auch: